Mech steht für:

 Mech, eine roboterähnliche Maschine
 MECH, das McCann Erickson Communications House in Berlin
 den legendären Urvater Mech und vermeintlichen Gründer Moskaus – eine Variante der slawischen Sage von Urvater Rus

Mech ist der Familienname folgender Personen:

 L. David Mech (* 1937), US-amerikanischer Verhaltensforscher